Джой Пол Ги́лфорд (; 7 марта 1897, , Небраска — 26 ноября 1987, Лос-Анджелес, США) — американский психолог, профессор многих американских университетов. Широко известен как создатель модели структуры интеллекта. Гилфорд занимался исследованиями интеллекта в части памяти, мышления, внимания (концентрации внимания), творчества и темперамента. Развивая идеи Л. Л. Тёрстоуна, Гилфорд отвергал взгляды на интеллект Ч. Спирмена. В 1950 году занимал пост президента Американской психологической ассоциации.

Член Национальной академии наук США (1954).

Научные публикации 
 «Creativity» (журнал «American Psychologist», выпуск 5, стр. 444—454, 1950 год)
 «The Nature of Human Intelligence» (1967)
 «The Analysis of Intelligence» (совместно с Р. Хопфнером, 1971)

Примечания

Литература

См. также 
 Кубическая модель интеллекта
 Тест Гилфорда

Психологи США
Психологи по алфавиту
Президенты Американской психологической ассоциации
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Эдварда Торндайка
Выпускники Университета Небраски в Линкольне
Президенты Психометрического общества